Biały delfin Um (fr. Oum le Dauphin Blanc, serial animowany)
 OUM – Ovonic Unified Memory
 Monty Oum − amerykański animator, aktor głosowy i scenarzysta